Rendszertan, tudományos fogalom
 Rendszertan (biológia)
 Rendszertan (informatika)
 Rendszertan (irodalomelmélet)
 Rendszertan (jog)
 Rendszertan (közgazdaságtan)
 Rendszertan (nyelvészet)
 Rendszertan (teológia)
 Rendszertan (történelem)